Гильом (Гийом) III — имя ряда французских сеньоров:
 Гильом III Аквитанский (ок.910 — 963) — герцог Аквитании с 962, граф Оверни с 950, граф Пуатье с 934
 Гильом III Дитя (ок.1110—1127) — граф Бургундии, де Макон и де Вьенн с 1125
 Гильом III (граф Макона)
 Гильом III (ок. 1110—1161) — граф Невера, Осера и Тоннера с 1147
 Гильом III (ум. 1037) — граф Прованса с 1014
 Гильом III Тайлефер (952—1037) — граф Тулузы с 978
 Гильом III (граф Форкалькье)
 Гильом III де Бо Гильом III (1224—1251) — сеньор де Дампьер с 1231, граф Фландрии (Виллем (Гильом) II) с 1246
 Гильом III де Монпелье (ум. до 1068) — сеньор Монпелье
 Гильом III де Мон-Сен-Жан (ум.1256) — сеньор де Мон-Сен-Жан
 Гильом III де Вержи (1290—1360) — сеньор де Мирабо

 См. также 
 Вильгельм III